Чилі на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли п'ятдесят вісім спортсменів у двадцяти чотирьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Олімпійський комітет Чилі  
 Чилі на сайті МОК   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020